Alte Ölmühle steht für:

 Alte Ölmühle zu Wittenberge, Brandenburg
 Ölmühle Tiengen, Baden-Württemberg
 Fachklinik Alte Ölmühle, Magdeburg